Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club Werder Bremen hebben getraind vanaf 1992 tot op heden.

Werder Bremen
Werder Bremen
Trainers